Scheeres ist der Familienname folgender Personen:

 Hendricus Johannes Scheeres (1829–1864), niederländischer Genremaler und Lithograf
 Sandra Scheeres (* 1970), deutsche Politikerin (SPD)